En la mitología griega Europs () era el nombre de dos personajes:

Europs, un hijo bastardo de Foroneo, que fue padre de Hermión.
Europs, un rey de Sición, hijo de Egialeo. Pausanias afirma que fue éste, y no el anterior, el padre de Telquis y Hermión, y que Europa tomó de él su nombre.

También puede ser un género de insectos coleópteros: Europs.

Referencias